Орден Дружбы () — государственная награда Социалистической Республики Вьетнам.

История 
Орден Дружбы учреждён в Социалистической Республике Вьетнам для вознаграждения отдельных лиц, предприятий, организаций, учреждений и коллективов за большие заслуги в деле оказания братской помощи народу Вьетнама в различных областях государственной, производственной, общественной, культурной, научной и других сферах трудовой деятельности.

Предусмотрено посмертное награждение.

26 ноября 2003 года орден был реформирован и получил новое описание.

Условия награждения 
Награждаемые орденом Дружбы должны удовлетворять следующим условиям:
 должны проявлять чувство солидарности и дружбы, уважения суверенитета, законов и обычаев Вьетнама,
 должны иметь важный вклад в национальное строительство и экономическое развитие, в государственность, безопасность и обороноспособность Вьетнама, иметь важные заслуги в укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и другими странами в политической, экономической, оборонной, дипломатической, научной, технологической, культурной и общественной сферах, в сфере охраны окружающей среды.

Знаки ордена

До 2003 года 
Знак ордена представлял собой позолоченную пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами. Между сторонами звезды выходящие рельефные лучи, образующие между собой перевёрнутый пятиугольник. В центре звезды круглый медальон красной эмали с широким позолоченным ободком. В центре медальона две позолоченные руки, скреплённые в рукопожатии, над которыми выходящее стилизованное изображение земного шара красной эмали с позолоченными линиями меридианов и параллелей. Под рукопожатием название страны (Việt Nam) позолоченными буквами. На окружающем медальон ободке: в нижней части — сегмент шестерни красной эмали; в верхней части — название ордена (Huân chương Hữu nghị) красными буквами; по бокам, между шестернёй и надписью, — изображение колосьев.

После 2003 года 
Знак ордена представляет собой позолоченную пятиконечную звезду, диаметром 44 мм, образованную расходящимися из центра лучами. В центре звезды круглый медальон красной эмали, обрамлённый (кроме верхней части) позолоченным венком, на который внизу наложена лента красной эмали с названием ордена (Huân chương Hữu nghị) и страны (Việt Nam). В нижней части медальона выходящее стилизованное изображение земного шара белой эмали с позолоченными линиями меридианов и параллелей. В центральной части медальона, над земным шаром, две позолоченные руки, скреплённые в рукопожатии, над которыми располагается позолоченная пятиконечная звёздочка.

Знак ордена подвешивается к пятиугольной колодке, обтянутой орденской лентой.

Лента ордена шёлковая красная, шириной 28 мм, с жёлтыми полосками, шириной 3 мм, у краёв.

Для повседневного ношения предусмотрена обтянутая орденской лентой металлическая планка, размером 28х14 мм.

Кавалеры ордена 
Орден Дружбы активно вручался и вручается как гражданам СССР и России, так и различным советским и российским учреждениям и организациям.

Персоналии 
 Вермишева, Екатерина Ивановна (1927— 1998) — кинорежиссёр-документалист (ЦСДФ).
 Цигаль, Владимир Ефимович (1917—2013) — скульптор, автор памятника Хо Ши Мину в Москве 
 Лавров, Сергей Викторович (род. 1950) — министр иностранных дел Российской Федерации (2009)
 Колотов, Владимир Николаевич (род. 1969) — д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории Дальнего Востока СПбГУ (2012)
 Колесник, Николай Николаевич (род. 1943) — Председатель Президиума Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме (2013).
 Строев, Егор Семёнович (род. 1937) — политик, 1-й губернатор Орловской области (год?)
 Титов, Герман Степанович (1935—2000) (год?)

Организации 
 Общество советско-вьетнамской дружбы (1977)
 
 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (бывш. Московский автомобильно-дорожный институт) — Указ Госсовета Республики Вьетнам № 80КТ от 18 марта 1988 года.
 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина - (2000).
 Челябинский тракторный завод «ЧТЗ – Уралтрак» (2003)
 Российская академия наук (2007)
 Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (2009)
 Московский государственный университет геодезии и картографии - МИИГАиК (4 сентября 1982 г.)

См. также 
 Медаль Дружбы (Вьетнам)

Примечания

Ссылки